

Letteratura
La finestra sul cortile – racconto di Cornell Woolrich
La finestra sul cortile – racconto di Andrea Camilleri

Cinema
La finestra sul cortile – film del 1954 diretto da Alfred Hitchcock
La finestra sul cortile – film del 1998 diretto da Jeff Bleckner (con Christopher Reeve)